Socket 603 та Socket 604 — роз'єм для мікропроцесорів Intel Xeon. Був розроблений компанією Intel, як роз'єм типу Zero Insertion Force для серверних та персональних комп'ютерів. Варіант для персональних комп'ютерів має 603 контакти, а для серверних — 604.

604